Velika nagrada Monaka 2016 je šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 29.  maja 2016 na uličnem dirkališču Circuit de Monaco v Monaku. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer, tretji pa je bil Sergio Pérez, Force India-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!style="background-color:#f2f3f4" |1
|align="center"|3
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:14,912
|1:14,357
|1:13,622
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:14,873
|1:14,043
|1:13,791
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:14,826
|1:14,056
|1:13,942
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:14,610
|1:14,318
|1:14,552
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|27
|
|
|1:15,333
|1:14,989
|1:14,726
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:15,499
|1:14,789
|1:14,732
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:15,467
|1:14,805
|1:14,749
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|11
|
|Force India-Mercedes
|1:15,328
|1:14,937
|1:14,902
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|26
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:15,384
|1:14,794
|1:15,273
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:15,504
|1:15,107
|1:15,363
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:15,521
|1:15,273
|
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:15,592
|1:15,293
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:15,554
|1:15,352
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:15,710
|1:15,385
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:15,465
|1:15,571
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|20
|style="padding-right:24px"|
|Renault
|1:16,253
|1:16,058
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:16,299
|
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|30
|
|Renault
|1:16,586
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|88
|
|MRT-Mercedes
|1:17,295
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|94
|
|MRT-Mercedes
|1:17,452
|
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|—
|align="center"|33
|
|
|1:22,467
|
|
|align="center"|PL
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|—
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|brez časa
|
|
|align="center"|PL
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| 
| 78
| 1:59:29,133
| 3
| align="center" |  25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 78
| +7,252
| 1
| align="center" | 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 78
| +13,825
| 7
| align="center" | 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 5  
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 78
| +15,846
| 4
| align="center" |  12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 78
| +1:25,076
| 9
| align="center" | 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 78
| +1:32,999
| 5
| align="center" | 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 78
| +1:33,290
| 2
| align="center" | 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Ferrari
| 77
| +1 krog
| 6
| align="center" | 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 77
| +1 krog
| 13
| align="center" | 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 77
| +1 krog
| 14
| align="center" | 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Haas-Ferrari
| 77
| +1 krog
| 12
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 77
| style="padding-right:24px"|
| Williams-Mercedes
| 77
| +1 krog
| 10
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Haas-Ferrari
| 76 
| +2 kroga
| 15
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 94
|  Pascal Wehrlein
| MRT-Mercedes
| 76
| +2 kroga
| 20
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 88
|  Rio Haryanto
| MRT-Mercedes
| 74
| +4 krogi
| 19
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 51
| Trčenje
| 17
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 48
| Trčenje
| PL
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 34
| Trčenje
| PL
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| Renault
| 32
| Trčenje
| 16
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Ferrari
| 18
| Krmiljenje
| 8
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 10
| Trčenje
| 11
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 30
|  Jolyon Palmer
| Renault
| 7
| Trčenje
| 18
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe 

Formula 1 sezona 2016
2016